Název Hluboký potok má více vodních toků:

 Hluboký potok (přítok Brslenky) – levostranný přítok Brslenky v okrese Kutná Hora
 Hluboký potok (přítok Bystřičky) – levostranný přítok Bystřičky v okrese Vsetín
Hluboký potok (přítok Červenohorského potoka) – levostranný přítok Červenohorského potoka v okrese Jeseník
 Hluboký potok (přítok Jevišovky) – pravostranný přítok Jevišovky v okrese Znojmo
 Hluboký potok (přítok Kamenice) – levostranný přítok Kamenice v okrese Jablonec nad Nisou
 Hluboký potok (přítok Labe) – pravostranný přítok Labe v okrese Kolín
 Hluboký potok (přítok Moravy) – pravostranný přítok Moravy v okrese Ústí nad Orlicí
 Hluboký potok (přítok Rokytenky) – levostranný přítok Rokytenky v okrese Vsetín
 Hluboký potok (přítok Ředického potoka) – pravostranný přítok Ředického potoka v okrese Pardubice
 Hluboký potok (přítok Říčky) – levostranný přítok Říčky v okresu Rychnov nad Kněžnou
 Hluboký potok (přítok Svatavy) – levostranný přítok Svatavy v okrese Sokolov
 Hluboký potok (přítok Úpy) – (nazýván také Zlámaný potok, anebo Litobořský potok) – pravostranný přítok Úpy v okrese Náchod

Související články 
 Hlboký potok
 Hluboký